Il singolare del torneo di tennis Mitsubishi Electric Europe Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alessio Di Mauro che ha battuto in finale Nicolas Devilder 6-1, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Marcos Baghdatis (primo turno)
 Janko Tipsarević (primo turno)
 Olivier Mutis (primo turno)
 Alessio Di Mauro (Campione)

 Olivier Patience (primo turno)
 Novak Đoković (quarti di finale)
 Michal Mertiňák (primo turno)
 Dieter Kindlmann (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mitsubishi Electric Europe Cup 2005